DM i landevejscykling 2021 var den 89. udgave af Danmarksmesterskaberne i landevejscykling, og blev afholdt fra 17. – 20. juni 2021 i Give i Vejle Kommune med Give Cykelklub som arrangør. Konkurrencerne for U23 bliver for andet år i træk afholdt i Rødvig, Stevns Kommune på Sjælland den 16. og 17. oktober. Give var oprindelig værter for mesterskabet i 2020, men blev pga. coronaviruspandemien flyttet til 2021 og Middelfart overtog i stedet værtskabet i 2020.

Program

Medaljeoversigt

Resultater

Herrer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Enkeltstart, U23

Linjeløb, U23

Enkeltstart, junior

Linjeløb, junior

Damer

Enkeltstart, elite

Linjeløb, elite

Se også 
 DM i holdløb 2021

Referencer

Eksterne henvisninger

 DM-medaljevindere gennem tiderne hos Danmarks Cykle Union